— японская теннисистка; победительница 10 турниров ITF (девять — в одиночном разряде); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2010); бывшая пятая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Родителей Сатиэ зовут Ясухико (отец также выступает в роли тренера дочери) и Тосиэ.

Уроженка Токио впервые стала заниматься теннисом в четыре года.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (9)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте JTA 

Теннисисты Японии